Ке́тонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кетонен, Кари (род. 1971) — финский актёр.
  (1935—2017) — финский актёр.